Wasteland:

 Wasteland — постапокалиптическая ролевая игра.
 Wasteland 2 — постапокалиптическая ролевая игра от Брайана Фарго и InXile Entertainment.
 Wasteland 3 — разрабатываемая постапокалиптическая ролевая игра.